Puchow steht für:

 Puchow, ein Ortsteil der Gemeinde Kuckssee in Mecklenburg-Vorpommern

Puchow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Pawlowitsch Puchow (1895–1958), sowjetischer Generaloberst
 Stanislaw Jewgenjewitsch Puchow (* 1977), russischer Badmintonspieler